Термин НОП има више значења.

 Народноослободилачки покрет Југославије
 Ноцицептински рецептор